Sardin kan syfta på:

 Sardin – en art i familjen sillfiskar
 Sardin – handelsnamn på skarpsill inlagd i tomatsås, under en period benämnd brisling